Llano Ponte se puede referir a:

 Llano Ponte, familia nobiliar asturiana.
 Palacio de Llano Ponte, en Avilés,
 Genaro Llano Ponte, marqués de Ferrera.
 Rafael de Llano Ponte, monje cisterciense.
 General Ponte, militar asturiano participante en el alzamiento asturiano contra las tropas napoleónicas.
 Francisco de Llano Ponte, noble asturiano.
 Antonio de Llano-Ponte y Valicourt.
 Juan de Llano Ponte, obispo de Oviedo y conde de Noreña.